L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 2 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Michaël Llodra et Fabrice Santoro celle de double.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Guillermo Coria. Il s'agit de son  et  sur terre battue. C'est la  qu'il s'impose à Rome, soulevant ainsi son  de l'année. La finale s'est achevée sur un tiebreak décisif au cinquième set au terme d'un match d'anthologie de 5h14, considéré comme l'un des meilleurs matchs de tous les temps sur terre battue. 

En double, la paire française Michaël Llodra/Fabrice Santoro remporte son  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2005) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

ATP 2005
Sport en Italie en 2005
Rome
Tennis en mai 2005